Гуаррате ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гварения. Занимает площадь 32 км². Население — 383 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителями города считаются святой Грегорио и Богоматерь Дель-Трансито.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы